Вале́рий Фоми́н:
 
 Фомин, Валерий Константинович (род. 1961) — начальник Забайкальской железной дороги.
 Фомин, Валерий Николаевич (род. 1958) — советский футболист, нападающий, казахстанский тренер. Примечания